Suzaku Kururugi, personaggio principale, dopo il protagonista Lelouch, della serie anime Code Geass: Lelouch of the Rebellion e della maggior parte delle opere derivate, di alcune delle quali è protagonista;
Suzaku, Imperatore giapponese.